

België 
 Sint-Odulfuskerk (Borgloon)

Nederland 
 Sint-Odulphuskerk (Assendelft)
 Sint-Odulphuskerk (Bakhuizen)
 Sint-Odulphuskerk (Best)
 Odulphuskerk (Meliskerke)
 Sint-Odulphuskerk (Wijk aan Zee)
 Sint-Odulphuskerk (Yerseke)

Odulphuskerk